Me and You (Count Basie), een album van de Amerikaanse jazzmusicus Count Basie uit 1983
 Me and You (Jeanie Tracy), een album van de Amerikaanse zangeres-actrice uit 1982
 Me and You (Kenny Chesney), een album van de Amerikaanse countryzanger Kenny Chesney uit 1996
 Me and You (VAST), een album van de Amerikaanse band VAST uit 2009
 Me & You (Nero), de tweede single van de Britse electroband Nero
 Me & You (Belle Pérez), single van Belle Perez
 Io e te (Engelse titel Me and You), een Italiaanse film uit 2012